Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 7. (квалификације и полуфинала) и 8. августа (финале) 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трку је било пријављено укупно 120 такмичара из 110 земаља. Титулу светског првака из 2013. није бранио бразилски пливач Сезар Сјело Фиљо пошто је три дана раније напустио такмичење због повреде рамена.

Нови светски првак постао је француски пливач Флоран Маноду који је у финалној трци тријумфовао са временом од 21,19 секунде, испред репрезентативца Сједињених Држава Нејтана Адријана (21,52) и Бразилца Бруна Фратуса (21,56).

Репрезентативац Србије Борис Стојановић такмичење је завршио на 31. месту у квалификацијама, отпливавши своју трку у времену од 22,81 секунде, и није се пласирао у полуфинале. Пласман у полуфинале није изборио ни репрезентативац Црне Горе Максим Инић који је у квалификацијама заузео 50. место (23,54 секунде).

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка на овом првенству нису постављени нови рекорди у овој дисциплини.

Земље учеснице 
За трке на 50 метара слободним стилом било је пријављено укупно 120 такмичара из 110 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  ()
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
Иако је за квалификације првобитно било пријављено 120 такмичара, у квалификационим тркама наступило је њих 115. Двојица такмичара су дисквалификована по окончању трка. Пливало се у укупно 12 квалификационих група, а све групе имале су по 10 такмичара. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима квалификација. Квалификационе трке пливане су 7. августа, у јутарњем делу програма са почетком у 9:30 по локалном времену.

Напомене: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; НР - национални рекорд; НН - није наступио;* Спортисти из Шри Ланке су на овом првенству наступали као независни спортисти под заставом ФИНА.

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 7. августа у послеподневном делу програма, са почетком у 18:09 по локалном времену. Пласман у полуфинале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Распливавање за финале
Како су два такмичара у полуфиналу делила 8. место са идентичним резултатом последњи учесник финалне трке одлучен је у додатном распливавању. Та трка је одржана на крају вечерњег програма 7. августа са почетком у 19:38 по локалном времену.

напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд

Финале 
Финална трка пливана је 8. августа са почетком у 17:39 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.